Cephalodiscus är ett släkte av svalgsträngsdjur. Cephalodiscus ingår i familjen Cephalodiscidae.

Cephalodiscus är enda släktet i familjen Cephalodiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjädermaskar
Cephalodiscus